Der Begriff Pelorus bezeichnet:

 in der antiken Geographie das nordöstliche Kap von Sizilien, heute Punta del Faro
 einen Fluss in Neuseeland; siehe Te Hoiere / Pelorus River
 einen Sound in Neuseeland; siehe Pelorus Sound / Te Hoiere
 einen Delphin; siehe Pelorus Jack
 ein Navigationssystem; siehe Pelorus (Navigation)
 eine Yacht; siehe Pelorus (Schiff, 2001)
 mehrere Schiffe der Royal Navy, siehe HMS Pelorus
 eine Kreuzer-Klasse der Royal Navy, siehe Pelorus-Klasse